COW steht als Abkürzung für:
 Copy-On-Write, eine Optimierungsmethode in der Datenverarbeitung

Cow steht für:
 Cow (Band), Musikgruppe
 Cow (Film), britischer Dokumentarfilm von Andrea Arnold (2021)
 Cow, Insel im Südwesten Irlands, siehe Dursey Island#Geografie
 Cow, Synonym des Junior-Jahrgangs an US-amerikanischen Militärakademien, siehe Junior (Bildung)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Cow Bayou Swing Bridge, in Bridge City, Texas, ID-Nr. 10000252
 Cow Camp, in Twentynine Palms, Kalifornien, ID-Nr. 75000228<
 Cow Creek Petroglyphs, in Millville, Kalifornien, ID-Nr. 71000195
 Cow Marsh Old School Baptist Church, in Sandtown, Delaware, ID-Nr. 76000571
 Cow-Killer Archeological Site, in Melvern, Kansas, ID-Nr. 75000719

Siehe auch:
 Blue Cow
 Cow Creek 
 Cow Island
 Cow Palace

COW